Alex De Rosso, chitarrista italiano.
Antonio De Rosso, religioso italiano.
Guido De Rosso, ciclista italiano.